

Geografia 
Stati Uniti d'America
Peterman – census-designated place della Contea di Monroe, Alabama

Persone 
Don Peterman – direttore della fotografia statunitense
Matthew Peterman – regista statunitense
Melissa Peterman – attrice e comica statunitense
Nathan Peterman – giocatore di football americano statunitense

Altro 
Peterman – personaggio del manga One Piece

Pagine correlate 
Petermann